Alexander de Goede, in het Roemeens 'Alexandru cel Bun', vorst van Moldavië.
 Alexandru cel Bun (Iași), een plaats in het Roemeense district Iași.
 Alexandru cel Bun (Neamț), een plaats in het Roemeense district Neamț.